Reiter steht für:
 jemanden, der auf dem Rücken eines Tieres reitet, siehe Reiten
 Registerkarte, Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche
 Reiter (Familienname), Namensträger siehe dort
 Reiter (Schach), bestimmter Typus von Schachfigur in der Schachmathematik
 Reiter (Büromaterial), Markierung bzw. Beschriftungsträger
 Bauteil einer E-Gitarre, siehe Bridge (E-Gitarre)
 dem Schützen äquivalenter niedrigster Dienstgrad der Wehrmacht bis 1945, siehe Schütze (Militär)#Schützen in deutschen Heeren
 Reiter Engineering, Tuning-Unternehmen und Motorsport-Team
 Dachreiter, kleinerer Dachaufsatz
 Heureiter, landwirtschaftliches Trockengestell
 österreichischer Ausdruck für Durchwurfsieb

Ortsteile in Bayern:
 Reiter (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Reiter (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting
 Reiter (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach
 Reiter am Wald, Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn

Siehe auch:
 Reither
 Reitter
 Rajter
 Reuter
 Reuther
 Reutter
 Reiterer
 Apokalyptische Reiter
 Der Blaue Reiter (im Expressionismus, ab 1911)
 Der Rote Reiter (Künstlergruppe, 1945 gegründet)
 Writer